Богдановцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богдановцы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Богдановцы — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Богдановцы — посёлок в Хмельницком районе Хмельницкой области.

Хорватия 
 Богдановцы — село в Вуковарско-Сриемской жупании.